Жало (тварин) — орган нападу і захисту у деяких тварин
 Жало (кинджал) — чарівна зброя з роману Володар перснів